Dobo ou Dobó peut faire référence à :

 Dobo, une marque de commerce de l',

Lieux 

 , principale localité des îles Aru,
 ,
 , ville de Gambie,
 .

Personnalités 

  (1988- ), mannequin hongrois,
 István Dobó ( - 1572), militaire hongrois,
 Kata Dobó (1974- ), actrice et réalisatrice hongroise,
 Yann Dobo (1978- ), footballeur français.

Voir aussi